Sumi, variante giapponese del bastone d'inchiostro solidificato
 Sumi-e, stile pittorico monocromatico dell'Estremo Oriente
 Sumi-gaeshi, tecnica del judo

Pagine correlate 

 Sumy
 Sumo